Брекс (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Гренад. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31089.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 23 км к северо-западу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 568 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 369 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 288 были экономически активными, 81 — неактивными (показатель активности — 78,0 %, в 1999 году было 72,4 %). Из 288 активных жителей работали 261 человек (145 мужчин и 116 женщин), безработных было 27 (10 мужчин и 17 женщин). Среди 81 неактивных 27 человек были учениками или студентами, 36 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (XIX век)
 Замок Флер (XVII век)
 Фонтан Св. Иоанна (XIX век), бывшее место паломничества

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна